Сборная Эстонии по хоккею с шайбой — представляет Эстонию на международных турнирах по хоккею с шайбой, управляется Эстонским Хоккейным Союзом (). В мировом рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой 2019 года занимает 26-е место.

Статистика

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Крупнейшие результаты 
Крупнейшая победа: Эстония — ЮАР — 27:1 (Барселона, Испания; 16 марта 1994)

Крупнейшее поражение: Словения — Эстония — 16:0 (Любляна, Словения; 21 апреля 2001)

Состав на чемпионате мира 2022 (1-й дивизион) 

Главный тренер:  Юсси Тупамяки

Ассистенты:  Александр Барков,  Каупо Кальюсте

Генеральный менеджер:  Юри Рооба

Аналитик:  Лаура-Грит Лаури

Менеджер по оборудованию:  Тоомас Ребайн

Все тренеры 

  Александр Романцов (1991-2001)
  Веса Суренкин (2001-2003)
  Юрий Цепилов (2003-2007)
  Йорма Райсанен (2007)
  Раис Давлеткилдеев (2008-2009)
  Исмо Лехконен (2009-2010)
  Дмитрий Медведев (2011-2014)
  Сакари Пиетиля (2014-2015)
  Юсси Тупамяки (2015-2017)
  Спирос Анастасиадис (2017-2018)
  Юсси Тупамяки (2018-н.в.)

Примечания 

Эстония
 
Хоккей